Marino Satō (jap. , Satō Marino; * 12. Mai 1999 in Yokohama, Präfektur Kanagawa) ist ein japanischer Automobilrennfahrer. Er startet seit 2019 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Karriere 
Sato begann seine Motorsportkarriere 2011 im Kartsport, in dem er bis 2014 aktiv blieb. 2015 wechselte er in den Formelsport und trat für Vincenzo Sospiri Racing in der italienischen Formel-4-Meisterschaft an. Mit einem zweiten Platz als bestem Ergebnis wurde er Gesamtzehnter. 2016 blieb Sato bei Vincenzo Sospiri Racing in der italienischen Formel-4-Meisterschaft. Er gewann ein Rennen und erreichte den 18. Platz in der Fahrerwertung.

2017 wechselte Sato zu Motopark in die europäische Formel-3-Meisterschaft.

2018 startete Marino Sato erneut für Motopark in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. Mit 31,5 gesammelten Punkten belegte er am Ende der Saison den 16. Gesamtplatz.

Seit 2019 startet er in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website von Marino Sato

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Japan)
Japaner
Geboren 1999
Mann